Вирасингхе, Саман (род. 1961) — ланкинский врач, дипломат и бизнесмен.
 Вирасингхе, Хектор (род. 1950) — доктор и общественный деятель Шри-Ланки.